Иван Емец:
 Емец, Иван Артёмович (1926—?) — советский железнодорожник, заместитель министра путей сообщения СССР (1977—1981).
 Емец, Иван Илларионович (1903 — ?) — советский партийный деятель, 2-й секретарь Станиславского обкома КП(б)У.